

Persone 
Erik (Raymond Rowe) – wrestler statunitense
Erik – cantante britannica
Erik – fumettista e illustratore tedesco

Altro 
Erik – variante del nome proprio di persona Eric
Erik – protagonista del romanzo Il fantasma dell'Opera di Gaston Leroux
Erik – personaggio della serie animata Di-Gata Defenders
Erik – album di Erik Rubin del 2004
Casato di Erik – famiglia nobiliare svedese

Pagine correlate 
Eric